Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 30 и 31 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались в 10:01 по местному времени (UTC+8). Финал проводился 31 июля в 18:49.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Ссылка 
 Результаты 

1500 м, вольный стиль, мужчины